Зелинський () — складова назви кількох населених пунктів у Хорватії:
 Бишкупець-Зелинський — населений пункт у Загребській жупанії у складі міста Светий Іван-Зелина.
 Буковець-Зелинський — населений пункт у Загребській жупанії у складі міста Светий Іван-Зелина.
 Брезовець-Зелинський — населений пункт у Загребській жупанії у складі міста Светий Іван-Зелина.

Див. також 
 Вуков'є-Зелинсько
 Зелінський